Széchy Károly (1848–1906) irodalomtörténész
 Széchy Károly (1903–1972) építőmérnök